Stjepan je muško ime koje su između ostalih nosili ili nose:

Sveci 

 Stjepan Prvomučenik
 Stjepan I. Sveti, kralj Mađarske, vladao 1001. – 1038.
 Stjepan III. Moldavski - princ i svetac Rumunjske pravoslavne Crkve

Pape 

 Stjepan I., papa
 Stjepan II., papa
 Stjepan (II.) - papa istoga imena i jedno vrijeme rednog broja koji nije zaređen za biskupa jer je prerano umro (4 dana nakon izglasavanja za papu)
 Stjepan III., papa
 Stjepan IV., papa
 Stjepan V., papa
 Stjepan VI.
 Stjepan VII.
 Stjepan VIII.
 Stjepan IX.

Kraljevi 

 Stjepan I., kralj Hrvatske, vladao 1030. – 1058.
 Stjepan II., hrvatski kralj, posljednji Trpimirović
 Stjepan II., ugarsko-hrvatski kralj (1101. – 1. ožujka 1131.), vladao 1116. – 1131.
 Stjepan III., hrvatsko-ugarski kralj
 Stjepan IV., hrvatsko-ugarski kralj
 Stjepan V., hrvatsko-ugarski kralj

Banovi 

 Stjepan I. Kotromanić, sedmi poznati vladar Bosanske banovine. Vladao 1257. – 1313.
 Stjepan II. Kotromanić, jedan od najznačajnijih banova u bosanskoj povijesti, vladao 1322. – 1353.